«Выборг» — парусный 50-пушечный линейный корабль Балтийского флота России. Второй (после «Риги») линейный корабль, построенный для Балтийского флота.

Описание корабля 
Парусный линейный корабль 4 ранга, один из четырёх кораблей типа «Рига». Корабли данного типа стали первыми кораблями Балтийского флота, обладали слабой мореходностью и низкими маневренными качествами, что было обусловлено строительством на приладожских верфях. Длина судна составляла 35,7 метра, ширина — 12,3 метра, а осадка — 4 метра. Экипаж судна состоял из 330-и человек, а вооружение составляли 50 орудий, при этом на нижнем деке были установлены 18-фунтовые орудия, на верхнем — 12-фунтовые, а на фордеке и баке — 4-фунтовые. Название корабль получил в честь крепости Выборг, взятой русскими войсками  года.

История строительства 
Корабль был заложен на Новоладожской верфи вместе с ещё одним кораблём: «Ригой» в августе 1708 года. Строительство обоих кораблей велось английским корабельным мастером на русской службе Ричардом Броуном. Спущен не позднее  года. Вошёл в состав Балтийского флота России.

История службы 
После спуска участвовал в торжественных церемониях на Неве в Санкт-Петербурге, проводившихся в честь захвата русскими войсками города Риги. После празднования русских побед в июне 1710 года перешёл из Санкт-Петербурга к Кроншлоту.

Принимал участие в Северной войне. С августа по октябрь 1710 года маневрировал у Кроншлота под флагом Петра I. В 1711 и 1712 годах выходил к Кроншлоту для защиты Санкт-Петербурга с моря в составе эскадры, а на зимовку уходил в Неву. Совершал манёвры на рейде с целью обучения экипажа. С мая 1713 года в составе эскадры вице-адмирала К. И. Крюйса крейсировал в Финском заливе.  () и  участвовал в преследовании отряда шведских судов, под командованием капитан-командора Рааба шёл головным в колонне.

 года вместе с линейными кораблями «Рига» и «Святой Антоний» наскочил на камни банки Кальбодагрунд. Несмотря на усилия всех гребных судов эскадры, стащить корабль с камней не удалось. В ночь на  года корпус корабля переломился и наутро был сожжён экипажем. Два других корабля удалось спасти.

Командиры 
Командирами корабля «Выборг» в разное время служили:
 Н. А. Сенявин (1710 год).
 П. Беземакер (1712 год).
 В. Шельтинг (1713 год).

Примечания

Литература

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Объекты, названные в честь Выборга